Die 1. Klasse Danzig-Westpreußen 1941/42 war die zweite Spielzeit der zweitklassigen 1. Klasse Danzig-Westpreußen im Fußballgau Danzig-Westpreußen. Erneut wurde die 1. Klasse in drei Bezirken ausgespielt, wobei die Bezirke 1 und 3 mehrere Staffeln beinhalteten. Die Sieger der einzelnen Ligen qualifizierten sich für die Aufstiegsrunde zur Gauliga Danzig-Westpreußen 1942/43. Bei der im Rundenturnier ausgetragenen Aufstiegsrunde setzten sich die Bromberger SG, der LSV Danzig und der SV Thorn durch und spielten in der kommenden Saison erstklassig.

Bezirk 1 Danzig 
Der Bezirk Danzig wurde in dieser Spielzeit in zwei Staffeln ausgespielt. Beide Staffelsieger qualifizierten sich für die Aufstiegsrunde.

Staffel A 

|}

Staffel B 

|}

Bezirk 2 Marienwerder 
Aus dem Bezirk 2 sind nur wenige Ergebnisse überliefert, die WKG der BSG Ferdinand Schichau GmbH Elbing nahm als Bezirksmeister an der Aufstiegsrunde teil. Folgende Mannschaften nahmen an der diesjährigen 1. Klasse Bezirk 2 Marienwerder teil:

 WKG der BSG Ferdinand Schichau GmbH Elbing (Teilnehmer an der Aufstiegsrunde, Rückzug nach der Spielzeit)
 HSV Unteroffiziersschule Marienwerder II
 Reichsbahn SG Marienburg
 SV Sandhof Marienburg
 Elbinger SV II (Rückzug nach der Spielzeit)
 VfR Hansa Elbing II (Rückzug nach der Spielzeit)
 SV Viktoria Elbing II
 TuSV Preußisch Holland (Rückzug nach der Spielzeit)

Bezirk 3 Bromberg 
Der Bezirk Bromberg wurde in dieser Spielzeit in zwei Staffeln ausgespielt. Beide Staffelsieger qualifizierten sich für die Aufstiegsrunde.

Staffel A 

|}

Staffel B 
Die überlieferte Tabelle ist nicht die Abschlusstabelle, es fehlen einige Spiele.

|}

Finale Bezirk 3 Bromberg 

|}

Quellen 
 Deutscher Sportclub für Fußball-Statistiken: Fußball im baltischen Sportverband 1933/34 — 1944/45, Herausgeber: DSfFS e. V., Berlin 2018

1941
Danzig